Nor může označovat:
 příslušník národa – Norové
 logické hradlo NOR
 Nor (stratigrafická jednotka) – stratigrafická jednotka svrchního triasu
 předpona nor- v chemických názvech vyjadřující odstranění atomu uhlíku (nejčastěji methylu), např. noradrenalin vs adrenalin (opak předpony homo-)
příjmení 
 A. C. Nor (1903 – 1986), český spisovatel, literární kritik a publicista